Владимир Александрович Руденко (родился 1 сентября 1987 в Красноярске, СССР) — российский регбист, играющий на позиции трёхчетвертного в команде «Красный Яр». Выступал за сборную России.

Биография

Карьера игрока 

Воспитанник СДЮСШОР «Красный Яр», тренер — Владимир Валентинович Негодин. В главной команде «Яра» с 2006 года. Владимир в команде игрок не слишком заметный, но очень полезный, к примеру в чемпионском сезоне 2013 года игрок сыграл 18 матчей и занес 6 попыток, однако многие матчи игрок начинал на скамье запасных. Руденко стал дважды чемпионом России (2013 и 2015 год), является 6-кратным обладателем Кубка.

Карьера в сборной 
В сборной дебютировал в 2014 году в матче против Грузии.

Личная жизнь 
Владимир женат на Юлии Руденко (в девичестве Гузева), также регбистке «Яра».

Достижения 
 Чемпионат России:
  Чемпион России: 2013, 2015
 Кубок России:
  Обладатель Кубка России: 2006, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019
 Суперкубок России
  Обладатель Суперкубка России: 2016

Примечания 

Регбисты России
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Красный Яр»